Падар:

Племя 
 Падар — огузское племя.

Географические названия

Азербайджан 
 Падар — село в Огузском районе.
 Падар — село в Аджикабулском районе.
 Падар — село в Ахсуйском районе.
 Падар — село в Сабирабадском районе.
 Падар — село в Губадлинском районе.
 Падар — село в Хачмазском районе.
 Падар — село в Шабранском районе.
 Армудпадар — село в Хачмазском районе.
 Карадаглы-Падар — прежнее название села Карадаглы в Агдашском районе.

Белоруссия 
 Падар — деревня в Червенском районе Минской области.
 Падар — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Падар — село в Дербентском районе Дагестана.
 Падар-Куруш — прежнее название села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана.

Персоналия 
 Падар, Анита — венгерская футболистка.
 Падар, Бианка — венгерская спортсменка (фигурное катание).
 Падар, Герли — эстонская поп-певица.
 Падар, Ивари — эстонский политик, бывший министр финансов Эстонии.
 Падар, Мартин — эстонский спортсмен (дзюдо), чемпион Европы-2009.
 Падар, Танель — эстонский рок-музыкант и поп-певец.

Прочее